Ermedàs (Palafrugell), nucli de població de Palafrugell (Baix Empordà)
 Ermedàs (Garrigàs), nucli de població de Garrigàs (Alt Empordà)
 Ermedàs (Cornellà del Terri), nucli de població de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany)